Franciaország
Saint-Appolinard, település Isère megyében
Saint-Appolinard, település Loire megyében